Ielénovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Ielénovka (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia
 Ielénovka (Belogorsk), localitat de Crimea, a Rússia